Kaczmarczyk ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Kaczmarczyk (* 1885), Abgeordneter der deutschen Minderheit im Schlesischen Parlament
 André Kaczmarczyk (* 1986), deutscher Schauspieler
 Paweł Kaczmarczyk (* 1984), polnischer Jazzmusiker
 Walter Kaczmarczyk (1938–2019), deutscher Politiker